Biasolettia nodosa är en flockblommig växtart som beskrevs av Antonio Bertoloni. Biasolettia nodosa ingår i släktet Biasolettia och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
nodosa